Gerboth ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Gerboth-Jörges (* 1966), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Maria Gerboth (* 2002), deutsche Nordische Kombiniererin